Хисар () означава крепост, цитадела – централната част на града, включваща административните сгради, казармите, джамията, главния пазар и работилниците на основните занаяти. Тя е отделена със стена от прилежащите крайградски и селски райони.

Среща се често като наименование в различни страни. В България се среща още като Хисаря.

Хисар може да се срещне като име или част от име:
 Хисар, село в България, община Крумовград;
 Хисар, възвишние в Югоизточна България, Бургаска област
 Хисар, старият квартал в турския град Бурса;
 Хисар, град в днешен Казахстан, столица на средновековното Хисарско ханство край река Ханака;
 Хисар, град в Таджикистан;
 Хисар, област в Средна Азия, част от Бухарското ханство;
 Хисар, град в Индия;
 Хисар - планината зад град Прокупле
 Хисар капия - източната порта от римската градска крепостна стена в Пловдив;
 Аврет Хисар, турското име на Женско, село в централна Македония, днес в Гърция (гръцко име Палео Гинекокастро);
 Демир Хисар (пояснение)
 Демир Хисар, град в Севрна Македония, кръстен на областта, старо име Мургашево;
 Демир Хисар, историко-географска област и община в днешна Северна Македония с център град Демир Хисар;
 Демир Хисар, турското име на Валовища, град в централна Македония, днес в Република Гърция (гръцко име Сидирокастро);
 Доганхисар, българско село в Беломорска Тракия, родно място на капитан Петко войвода, понастоящем в рамките на Република Гърция;
 Ени Хисар, град в Босна и Херцеговина
 Ески Хисар („Стара крепост“), старо име на Стара Загора);
 Румели Хисар, крепост на Босфора, построена през 1451 г.;
 Топрак Хисар, старо име на село Землен, Старозагорско.

Хисаря може да се отнася за:
 Хисаря, град в централна България, известен с минералните си извори;
 Хисаря, средновековен крепостен комплекс в Ловеч;
 Хисаря, крепост в Хасково;
 Хисаря, крепост край град Хисаря;
 Хисаря, защитена местност в района на град Айтос;